«Бу́дущее» — научно-фантастический роман Дмитрия Глуховского, вышедший 1 сентября 2013 года. Действие книги происходит в утопическом мире бессмертных людей, однако и сам писатель, и журналисты определяют «Будущее» как антиутопию.

Сюжет 
Действие романа происходит в Европе XXV века, спустя триста лет после изобретения «вакцины» — полученного с помощью генной инженерии препарата, способного остановить процесс старения; цена этого — отказ от детей на личном и государственном уровне. Возможность вечной жизни создала новый образ мышления, полностью сменив современную культуру и психологию. Главный герой романа, штурмовик Ян — солдат, один из Бессмертных, специально выращенных для управления численностью населения. По приказу Эриха Шрейера, одного из руководителей правящей Партии Бессмертия, он должен устранить террориста и идеолога вражеской Партии Жизни — Хесуса Рокамору.

Вот что сказал сам Глуховский:

На самом деле, человечество стоит на пороге бессмертия. Опыты генетиков на лабораторных животных уже сегодня дают удивительные результаты. Наше с вами поколение, думаю, будет последним, которому придется в обязательном порядке состариться и умереть. Разве не обидно? Всё, что нам остаётся — попытаться вообразить себе тот мир, который мы так никогда и не увидим, попытаться представить себе, как изменится человек после главнейшего научного открытия за всю историю.

Аналогичный сюжет был экранизирован в третьем эпизоде второго сезона сериала Любовь. Смерть. Роботы, вышедшем в потоковом сервисе Netflix 14 мая 2021 года. Эпизод был основан на рассказе Паоло Бачигалупи «Хлоп-отряд / Поп-отряд» (Pop Squad) (2006).

История 
Первая информация о книге появилась в мае 2012 года в социальной сети ВКонтакте, а 28 июня там же началась публикация отрывков из романа. С 24 июня 2013 года «Будущее» выходит не отрывками, а полноценными главами, дополненными иллюстрациями Сергея Крицкого и Антона Гречко и музыкой Николая Кривина. До выхода романа в свет были опубликованы десять глав из тридцати, однако Дмитрий Глуховский пообещал, что пользователи ВКонтакте в конечном итоге смогут прочитать весь роман целиком. Несколько иностранных издательств купили права на перевод «Будущего» ещё до завершения работы над ним.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт книги
  (интервью газете «Комсомольская правда»)

Дмитрий Глуховский
Фантастические романы на русском языке
Романы-антиутопии
Романы 2013 года
Литературные фантастические произведения России